Пробуждение: Великие Сельджуки (; ) — турецкая историческая теледрама, сценариста Сердара , режиссёра Седата Инчи и продюсера Эмре Конюка. Сериал посвящён жизни сельджукского султана Мелик-шаха I и его сына Ахмад Санджара.

Ссылки 
 
 
 Uyanış: Büyük Selçuklu на Akli Film

Драматические телесериалы Турции
Телесериалы Турции
Исторические телесериалы Турции
Программы телеканала TRT 1
Телесериалы на турецком языке
Военные драмы